Ahmed Maher (1980 - ), activiste égyptien impliqué dans la révolution égyptienne de 2011.
 Bill Maher (1956 - ), acteur, animateur de télévision, scénariste et producteur américain. 
 Bill Maher (1946 - ), rameur américain.
 Brett Maher (1973-), joueur de basket-ball australien.
 Claude Maher (? - ), acteur québécois.
 Joseph Maher (1933 - 1998), acteur américain né en Irlande.
 Kim Maher (1971 - ), joueuse de softball américaine.
 Raymond Maher (? - ), avocat québécois.
 Robyn Maher (1959 - ), joueuse de basket-ball australienne.
 Sean Maher (1975-), acteur américain. 
 Tom Maher (1952-), entraîneur de basket-ball australien.
 Katherine Maher, dirigeante américaine.

Maher est un prénom d'origine arabe qui signifie literalement le performant . Il est aussi largement porté par les turcophones.

En arabe la racine du prénom  (Maher) est (mahara)= Exceller.

Toponyme 
 Île Maher, île de l'Antarctique

Notes et références